Уличный боец:
 «Уличный боец» — название ряда фильмов, мультфильмов.
 «Уличный боец» — альбом Децла.

См. также 
 Street Fighter